Mielke se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carlos G.C.Mielke
 Olaf H.H.Mielke